Rebirth може значити:

У музиці 
 «Rebirth» — альбом гурту «Angra».
 «Rebirth» — альбом Gackt.
 «Rebirth» — альбом Lil Wayne.
 «Rebirth» — альбом Дженніфер Лопес.
 «Rebirth» — альбом гурту «Pain».

Інше 
 «Rebirth» — епізоду мультсеріалу «Футурама».
 ReBirth RB-338 — музичний синтезатор.